Trois communes suisses et française portent le nom de Bellerive : 
 Bellerive, commune suisse du canton de Vaud ;
 Bellerive-sur-Allier, commune française du département de l'Allier
 Collonge-Bellerive, commune suisse du canton de Genève
 Bellerive, un village situé en banlieue nord de Saint-Louis dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis.

Articles connexes
 Bains de Bellerive, piscine de Lausanne (Suisse).
 Bellerive Oval, stade de Hobart (Australie).
 Hippodrome de Bellerive ou hippodrome de Vichy-Bellerive, dans l'Allier (France).
 Pont de Bellerive, un pont franchissant l'Allier et reliant les communes de Bellerive-sur-Allier et de Vichy (France).